Santa Maria della Neve (Maria-Schnee-Kirche) steht für folgende Kirchengebäude in Italien:

 Ossario Santa Maria della Neve, Mezzano
 Santa Maria della Neve (Mazzarino)
 Santa Maria della Neve (Neapel)
 Santa Maria della Neve (Nuoro)
 Santa Maria della Neve (Pisogne)
 Santa Maria della Neve (Sirmione)
 Santa Maria della Neve (Torrechiara)
 Santa Maria della Neve al Colosseo in Rom